Ел Лусеро, Ранчо има више значења:

 Ел Лусеро, Ранчо (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Лусеро, Ранчо (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику